Первый дивизион 1967 () — 54-й сезон чемпионата Дании по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1967 на сайте danskfodbold.com 
 Сезон 1967 на сайте rsssf.com 

1967
Дания
Спорт в Дании в 1967 году